Sieben Jahre in Tibet steht für:

 Sieben Jahre in Tibet (Buch), Buch von Heinrich Harrer (1952)
 Sieben Jahre in Tibet (1956), britischer Dokumentarfilm von Hans Nieter
 Sieben Jahre in Tibet (1997), US-amerikanische Filmbiografie von Jean-Jacques Annaud